Бущране може да се отнася за:

 Бущране, село в община Буяновац, Сърбия;
 Бущране, село в община Враня, Сърбия;
 Бущране, село в община Прешево, Сърбия.